ISO 3166-2:KH is een ISO-standaard met betrekking tot de zogenaamde geocodes. Het is een subset van de ISO 3166-2 tabel, die specifiek betrekking heeft op Cambodja.

De gegevens werden tot op 26 november 2018 geüpdatet op het ISO Online Browsing Platform (OBP). Hier worden 1 autonome gemeente  -  autonomous municipality (en) / municipalité autonome (fr) - en 24 provincies - province (en) / province (fr) / khet (km) - gedefinieerd.

Volgens de eerste set, ISO 3166-1, staat KH voor Cambodja, het tweede gedeelte is een één- of tweecijferig nummer.

Codes

Zie ook 
 Provincies van Cambodja
 .kh

2:KH